Луций Фурий Медулин може да се отнася за:

 Луций Фурий Медулин (консул 474 пр.н.е.)
 Луций Фурий Медулин (консул 413 пр.н.е.)
 Луций Фурий Медулин (трибун 432 пр.н.е.)
 Луций Фурий Медулин (трибун 407 пр.н.е.)
 Луций Фурий Медулин (трибун 381 пр.н.е.)